Australasian Championships 1909 var den 5. udgave af Australasian Championships, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskabet blev spillet udendørs på græsbaner på Zoo Courts i Mueller Park i Perth, Australien i perioden ? - 25. oktober 1909, og Perth var værtsby for mesterskabet for første gang.

Der blev spillet to mesterskabsrækker: herresingle og herredouble. Herresingletitlen blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede australieren Ernie Parker med 6–1, 7–5, 6–2, og som dermed vandt sin anden og sidste australasiatiske mesterskabstitel i herresingle. Herredoublemesterskabet blev vundet af australierne J.P. Keane og Ernie Parker, der vandt over L. Crooks og Tony Wilding i finalen med 1–6, 6–1, 6–1, 9–7.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 11 spillere og blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede australieren Ernie Parker med 6–1, 7–5, 6–2, og som dermed vandt den anden af sine to australasiatiske mesterskabstitler i herresingle.

Herredouble 
Herredoublemesterskabet blev vundet af australierne J.P. Keane og Ernie Parker, der vandt over Tom Crooks og Tony Wilding i finalen med 1–6, 6–1, 6–1, 9–7, og som dermed begge for første gang vandt mesterskabet.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1909 Men's Singles  
 Australian Open - Results Archive - 1909 Men's Doubles  
 Tennis Archives - Australian Open 1909  
 West Coast Times - Wilding in great form (19. oktober 1909) 
 Evening Post - Australian Tennis Championships - Wilding and Parker in final of singles (25. oktober 1909) 
 Taranaki Herald - Australian Championships - Wilding wins the singles (26. oktober 1909)

Noter 

Australian Open
Tennis i 1909